Nasir bezeichnet:
 Nasir (Stadt) im Südsudan 
 Nasir (Mischnatraktat), jüdischer religiöser Text

Nasir ist der Familienname bzw. Thronname folgender Personen:
 Abdul Nazir, pakistanischer Fußballspieler
 Ahmad Nasir (* 1963), afghanischer Ringer
 Aleem Nasir (* 1962), deutscher Terrorist und Mitglied von Al-Qaida
 Al-Malik an-Nasir Muhammad (1284–1341), Sultan der Mamluken in Ägypten
 Al-Mansur ibn an-Nasir († 1104), sechster Herrscher der Hammadiden in Algerien
 Ali ibn Hammud an-Nasir († 1018), Kalif von Córdoba (1016–1018)
 Ezz El-Din Nasir, ägyptischer Boxer
 Halat an-Nasir (* 1964), syrische Ministerin für Bebauung und Behausung
 Ibrahim Nasir (1926–2008), maledivischer Politiker
 Mohammed Nihan Nasir (* 1981), maledivischer Fußballspieler
 Mohannad Nazir Shiltagh (* 1983), irakischer Fußballspieler
 Muhamad Nasir (* 1937), pakistanischer Boxer
 Muhammad an-Nasir († 1213), vierter Kalif der Almohaden (1199–1213)
 Nasirul Islam Nasir (* 1988), bangladeschischer Fußballspieler
 Nazri Nasir (* 1971), singapurischer Fußballspieler
 Nor Saiful Zaini Nasir-ud-Din (* 1966), malaysischer Hockeyspieler
 Saladin (1137/1138–1193), Ayyubidensultan von Ägypten und Syrien
 Supardi Nasir (* 1983), indonesischer Fußballspieler
 Yasin J. Nasir (* 1943), pakistanischer Botaniker

Siehe auch:
 Nasser, Naser, an-Nasir